Ji Orionis (χ Ori) puede referirse a dos estrellas diferentes en la constelación de Orión:

 χ1 Orionis (54 Orionis), enana amarilla cercana a 28,7 años luz de la Tierra.
 χ2 Orionis (62 Orionis), estrella supergigante a unos 4900 años luz.